Constantim ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Constantim (Miranda do Douro), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Miranda do Douro
 Constantim (Vila Real), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Real

Siehe auch:
 Constantin